Unitat del Poble Valencià, coalició política entre el Partit Nacionalista del País Valencià i Agrupament d'Esquerra del País Valencià 
 Universitat Politècnica de València, universitat politècnica situada a València, Gandia, Alcoi i Xàtiva
 Universitat del País Basc (per les seves sigles oficials: UPV/EHU), universitat pública del País Basc